Нижній Новгород (футбольний клуб, 2007) — колишній російський футбольний клуб, що в 2008—2012 роках виступав на професійному рівні.
 Нижній Новгород (футбольний клуб, 2015) — нинішній російський футбольний клуб, що до 2018 року називався «Олімпієць».